Loňský 123. ročník vyhrál pár Mark Knowles a Anna-Lena Grönefeldová, kteří spolu letos nehráli. Grönefeldová do soutěže mixu nenastoupila a Knowles vytvořil 5. nasazenou dvojici s Katarinou Srebotnikovou, pár prohrál ve 3. kole.

Vítězem se stal 2. nasazený indicko-zimbabwský pár Leander Paes a Cara Blacková.

Nasazení párů 

V závorce je kolo, ve kterém pár vypadl.
  Nenad Zimonjić /  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Leander Paes /  Cara Blacková (vítězové)
  Mahesh Bhupathi /  Liezel Huberová (2. kolo)
  Oliver Marach /  Nuria Llagosteraová Vivesová (2. kolo)
  Mark Knowles /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Bethanie Matteková-Sandsová (3. kolo)
  Max Mirnyj /  Alisa Klejbanovová (3. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Jen C’ (3. kolo)
  Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová (semifinále)
  Marcelo Melo /  Rennae Stubbsová (semifinále)
  Wesley Moodie /  Lisa Raymondová (finále)
  Paul Hanley /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Jekatěrina Makarovová(2. kolo)
  Marc López /  Anabel Medinaová Garriguesová (odstoupili)
  Andy Ram /  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Marcin Matkowski /  Tathiana Garbinová ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

smíšená čtyřhra